Jerzy Jasiński (1930-1998) – polski prawnik, kryminolog
 Jerzy Jasiński – polski malarz